Nadolna peut désigner :

Topnoymie
en Pologne :

 Nadolna, village de la voïvodie de Łódź
 Nadolna, village de la voïvodie de Mazovie